Az 1992-es labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjét 1992. június 26-án játszották a göteborgi Ullevi stadionban. A mérkőzés győztese nyerte a 9. labdarúgó-Európa-bajnokságot. Az egyik résztvevő Dánia volt, amely Jugoszlávia kizárása miatt jutott ki az Eb-re. Ellenfele a korábbi kétszeres Európa-bajnok és az 1990-es világbajnok Németország volt. A mérkőzést Dánia nyerte 2–0-ra.

Út a döntőig

Eredmények

A mérkőzés

Jegyzetek

Források

Külső hivatkozások 
 UEFA.com, 1992-es labdarúgó-Európa-bajnokság

D
Göteborg sportélete